Э́рлер ( или ) — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Эрлер, Александр Александрович (1922—2001) — советский и российский авиамоделист и педагог.
 Эрлер, Генрих (1917—1945) — немецкий воздушный ас Второй мировой войны.
 Эрлер, Дитер (1939—1998) — немецкий футболист.
 Эрлер, Иосиф (1857—?) — немецкий писатель.
 Эрлер, Пётр Иванович (1793—1857) — саксонский подданный, русский ландшафтный архитектор, работавший в Петергофе.
 Эрлер, Егор Иванович (1808—1886) — брат предыдущего, также садовый мастер Петергофа, сотрудничавший с братом во многих проектах.
 Эрлер, Александр Петрович, приёмный сын Петра Ивановича, в 1843—1846 годах обучался садовому искусству за границей. С 1846 года — садовый мастер Петергофа.
 Эрлер, Фриц (1868—1940) — немецкий художник, графический дизайнер и художник-технолог.

Двойные фамилии 
 Эрлер-Шнаудт, Анна (1878—1963) — немецкая оперная певица.

См. также 
 Эрлеровский бульвар — улица в Петергофе.

Примечания